Åhavevej er et meget anvendt dansk vejnavn og refererer bl.a. til følgende:

 Åhavevej (Aarhus)
 Åhavevej (Allingåbro)
 Åhavevej (Ansager)
 Åhavevej (Grenaa)
 Åhavevej (Grindsted)
 Åhavevej (Hirtshals)
 Åhavevej (Højslev)
 Åhavevej (Ribe)
 Åhavevej (Silkeborg)
 Åhavevej (Sæby)